Гаданов — фамилия; имеет женскую форму Гаданова.
 Гаданов, Алим Шалауатович — российский самбист и дзюдоист, призёр чемпионата России по самбо, чемпион России по дзюдо, чемпион и призёр чемпионатов Европы по дзюдо.
 Гаданов, Залим Шалауатович — российский дзюдоист, чемпион России, чемпион и призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса.